Příjmení Mikuš nosí více významných osobností:

 Juraj Mikuš (* 1988) – slovenský profesionální hokejista
 Marek Mikuš (* 1968) – slovenský fotbalista, obránce
 Matúš Mikuš (* 1991) – slovenský fotbalový útočník a bývalý mládežnický reprezentant
 Peter Mikuš (* 1985) – slovenský hokejový obránce
 Rajmund Mikuš (* 1995) – slovenský fotbalový záložník
 Zdeněk Mikuš (* 1955) – český fotbalista, obránce
 Zuzana Mikušová (* 1938) – slovenská a československá politička